Здание выборгского гофгерихта может означать:

 Дворец наместника (Выборг)
 Президентский дом (Выборг)